Alejandrina de Prusia (en alemán, Alexandrine von Preußen; Berlín, 1 de febrero de 1842-Potsdam, 26 de marzo de 1906) fue miembro de la Casa de Hohenzollern, hija del príncipe Alberto de Prusia y de su primera esposa, la princesa Mariana de los Países Bajos.

Infancia 

Alejandrina, apodada Addy, era la hija menor de Alberto de Prusia y Mariana de los Países Bajos. Fue bautizada con el nombre de su tía (y después suegra), la gran duquesa Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin. Tuvo dos hermanos mayores, Carlota Federica y Alberto. El matrimonio de sus padres fue disuelto el 28 de marzo de 1849. Su padre se volvió a casar posteriormente con una de las damas de la corte, Rosalie von Rauch, a la que nombró condesa Hohenau, y con quien tuvo dos hijos más. Su madre se unió en matrimonio morganático a un antiguo cochero, con quien tuvo un hijo.

A causa del turbulento matrimonio de sus padres, Alejandrina fue prácticamente adoptada por sus tíos, el rey Federico Guillermo IV de Prusia y su esposa, Isabel Luisa de Baviera, que no tenían hijos propios. La pareja real llevó a Alejandrina a vivir con ellos, convirtiéndose en sus tutores y tratándola como su propia hija.

Matrimonio

Expectativas matrimoniales 
En su juventud, se consideró una posible boda entre Alejandrina y el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, pero la hermana de este, la princesa Victoria, la calificó de insuficientemente «inteligente o bella». Al final, el príncipe se casó con Alejandra de Dinamarca. A pesar de su comentario, Victoria tenía mucho cariño a Alejandrina, y en una carta a su madre dijo de ella que era «una muchacha excelente y muy admirada». Un matrimonio con Alejandrina tenía mucho atractivo financiero: poseía un millón de dólares que le había cedido su madre, y obtendría aún más al casarse. En consecuencia, Victoria trató de casarla con otro pariente suyo, el príncipe Jorge, duque de Cambridge, pero el matrimonio tampoco llegó a materializarse.

Boda 

El 9 de diciembre de 1865, Alejandrina se casó con su primo, el duque Guillermo de Mecklemburgo-Schwerin, mucho mayor que ella. Guillermo era un hijo menor del gran duque Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin y de la tía y tocaya de la novia, Alejandrina de Prusia. El matrimonio se llevó a cabo con la intención de dar a Alejandrina una cierta seguridad financiera, pero no fue un matrimonio por amor: Alejandrina lloró durante toda la ceremonia. Victoria describió la boda así a su madre:

Además, Guillermo tenía la reputación de ser un bebedor disoluto, por lo que no deja de sorprender que la piadosísima reina Isabel, que había enviudado recientemente, diera su consentimiento a esa boda. Guillermo había sido despojado de su cargo en el ejército en dos ocasiones, y poco tiempo antes le había propuesto matrimonio a la famosa bailarina Marie Taglioni, por lo que era considerado la «oveja negra» de la familia. Aun así, la reina madre autorizó la unión, otorgando a Alejandrina un magnífico ajuar de elegantes ropajes y joyas. Su otro tío, el emperador Guillermo I de Alemania, le regaló un opulento collar de diamantes, y su madre, la princesa Mariana, le regaló un collar de amatistas siberianas y una diadema de esmeraldas.

Vida de casada y últimos años 
El hermano mayor de Guillermo, el gran duque Federico Francisco II, tenía varios hijos de sus dos matrimonios, por lo que las probabilidades de que Guillermo y Alejandrina le sucedieran en el trono del Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin eran muy reducidas. Durante su matrimonio, la pareja vivió en el palacio de Bellevue en Berlín, y Alejandrina prácticamente no conoció el Mecklemburgo natal de su esposo. El matrimonio no fue feliz, y ella intentó escapar varias veces, pero su poderosa tía Alejandrina la presionó una y otra vez para que volviera con su marido. Guillermo consiguió con dificultades un cargo de poca importancia en el ejército prusiano durante la guerra franco-prusiana y fue herido de gravedad en una explosión, pero vivió hasta 1879. La pareja tuvo una hija, Carlota de Mecklemburgo-Schwerin (1868-1944). Carlota se casó con el príncipe Enrique XVIII de Reuss-Köstritz, con quien tuvo varios hijos.

Tras la muerte de su marido, Alejandrina dedicó su vida a criar a su hija, y prácticamente se retiró de la vida pública. Murió el 26 de marzo de 1906 en el castillo Marley, cerca de Potsdam (Alemania).

Órdenes 

 Dama gran cruz con corona de gemas de la Orden de la Corona Wéndica (en diamantes). ( Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin)
 Dama de la Orden de Luisa. ()

Ancestros 
Ancestros de Alejandrina de Prusia

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Damas de la Orden de Luisa
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica (en diamantes)
Nacidos en Berlín
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern